

Partidos políticos 
 A União (Itália) ou L'Unione — coalizão política italiana

Jornais 
 A União (jornal dos Açores) — editado em Angra do Heroísmo
 A União (jornal da Paraíba) — editado na Paraíba, Brasil

Desambiguação